

Geologia 
  ALD – Dolomie evaporitiche e cargneules dell'Unità di Alì – nel comune di Alì Terme, in provincia di Messina – sistema stratigrafico della Sicilia

Medicina 
 ALD – Abbreviazione di una rarissima malattia degenerativa, la Sindrome di Addison-Schilder (detta anche Adrenoleucodistrofia)
 ALD – Fruttosio-bifosfato aldolasi

Linguistica 
  ALD – Atlante linguistico del ladino dolomitico e dei dialetti limitrofi